Kleine Jan, een  personage in de legende van Robin Hood
Little John (fiets), een transportfiets
Little John (film), een televisiefilm uit 2002